Оперон (філософія) — основне поняття філософії Анаксимандра, див. також апейрон
 Оперон (біологія) — одиниця організації генетичного матеріалу, запропонована в 1961 році Франсуа Жакобом і Жаком Моно; Нобелівська премія з фізіології та медицини (1965).
 Оперон (організація) — ОСББ у Києві, у академічному будинку Володимирська 51-53